Knoet I van Denemarken, koning van Denemarken (10e eeuw)
 Knoet I van Zweden, koning van Zweden (1167-1196)